Ikkarloralaat bezeichnet:
 Ikkarloralaat (Insel), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikkarloralaat (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland